ГаРмИдЕр, Театр-студія «ГаРмИдЕр» (повна назва: народний аматорський театр-студія «Гармидер» Луцького районного будинку культури) — самодіяльний колектив.
 Гармидер (фільм, 1999), «Гармидер» (англ. Topsy-Turvy) — британський біографічний художній фільм 1999 року режисера Майка Лі.
 Гармидер Геннадій Васильович (нар. 21.02.1945) — графік, живописець, книжковий ілюстратор, майстер екслібрису, член Національної спілки художників України.
 Гармидер — львівський родинний фестиваль українських виробників.